Babia steht für:

 Babia (Gattung), Gattung der Fallkäfer

Geografie:

 Babia (Spanien), Comarca in der Provinz León in Spanien
 Babia (Polen), Dorf in der Gmina Rzgów im Powiat Koniński in Polen

Personen:

 Antoni Babia (* 1965), spanischer Autor
 Badjé Babia (um 1912–1970), nigrischer Erzähler, siehe Badjé Bannya